Тургенева — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Тургенева, Александра Леонтьевна (более известна под фамилией Бостром; 1854—1906) ― русская писательница.
 Тургенева, Анна Алексеевна (Ася Тургенева; 1890—1966) — русская художница и скульптор; антропософ.
 Тургенева, Варвара Петровна (1787—1850) — мать писателя Ивана Тургенева.
 Тургенева, Галина Михайловна (1915—2002) — советская художница-мультипликатор, режиссёр-постановщик мультипликационных, научно-популярных и учебных фильмов Свердловской киностудии.

Двойная фамилия 
 Тургенева-Поццо, Наталья Алексеевна (1890—1966) — русская художница и скульптор, антропософ.